Sant Rafèu (nom occità) (en francès Saint-Raphaël) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2005 tenia 32.200 habitants. Fou la localitat on es va exiliar i va morir el president de la Generalitat Josep Irla i Bosch.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Gant
  Jermuk
  Tiberíades
  Sankt Georgen im Schwarzwald

Referències 

Municipis del Var